Бјелошевина може бити:
Бјелошевина (Никшић), насељено место у Општини Никшић у Црној Гори.
Бјелошевина (Пљевља), насељено место у Општини Пљевља у Црној Гори.